Художественный музей Сан-Паулу, Музей искусств Сан-Паулу известный только как MASP () — художественный музей в Сан-Паулу.
Один из самых известных и важных музеев в Латинской Америке, является одним из самых посещаемых в мире. В 2009 году музей посетило 679 019 человек.

Музей основан в 1947 году предпринимателем Ассис Шатобриан, и открыт в 1968 году на Авенида Паулиста. Здание музея, имеющее геометричную бетонно-стеклянную конструкцию, является достопримечательностью города и одним из главных символов современной бразильской архитектуры было спроектировано в 1968 году архитектором Линой Бо Барди.

Музей имеет площадь 10 тыс. м², и содержит более 8 000 произведений искусства. Музей имеет также одну из крупнейших художественных библиотек в стране. Коллекция MASP была включена Бразильским институтом истории и искусства в список национального наследия Бразилии.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт музея

Музеи Сан-Паулу
Музеи, основанные в 1947 году
Художественные музеи Бразилии